Tân Trào – comune vietnamita del distretto di Sơn Dương
Tân Trào – comune vietnamita del distretto di Kiến Thụy
Tân Trào – comune vietnamita del distretto di Thanh Miện